Maria Anna d'Austria (1610-1665), figlia dell'imperatore Ferdinando II, moglie del duca Massimiliano I di Baviera
 Maria Anna d'Austria (1634-1696), figlia dell'imperatore Ferdinando III, moglie di Filippo IV di Spagna
 Maria Anna Giuseppina d'Asburgo (1654-1689), figlia dell'imperatore Ferdinando III, moglie di Giovanni Guglielmo del Palatinato-Neuburg, Elettore Palatino
 Maria Anna Antonia (1672), figlia dell'imperatore Leopoldo I, morta durante l'infanzia
 Maria Anna d'Austria (1683-1754), figlia dell'imperatore Leopoldo I, moglie di Giovanni V del Portogallo
 Maria Anna d'Austria (1718-1744), figlia dell'imperatore Carlo VI, moglie del duca Carlo Alessandro di Lorena
 Maria Anna d'Austria (1738-1789), figlia di Maria Teresa d'Asburgo e Francesco I, badessa
 Maria Anna d'Austria (1770-1809), figlia dell'imperatore Leopoldo II, badessa
 Maria Anna d'Austria (1804-1858), figlia dell'imperatore Francesco II